Personen
 Peter Lang (rallycoureur) Duits rallycoureur
 Peter Lang (pianist) (1946), Oostenrijks pianist
 Peter Lang (zwemmer) (1946), West-Duits zwemmer
 Peter Lang (Duits zeiler) (1963), Duits zeiler
 Peter Lang (Deens zeiler) (1989), Deens zeiler

Bedrijven
 Peter Lang (uitgeverij) Duitse uitgeverij van wetenschappelijke literatuur